Empedrado è un toponimo che può essere riferito a:

Empedrado, comune del Cile;
Empedrado, città dell'Argentina;
Dipartimento di Empedrado, in Argentina.